Circus Days est le titre de plusieurs films:
 Circus Days, court-métrage sorti en 1919
 Circus Days, court-métrage sorti en 1920
 Circus Days (L'Enfant du cirque), film de 1923 réalisé par Edward F. Cline
 Circus Days, film sorti en 1935